Brasschaat és un municipi belga de la província d'Anvers a la regió de Flandes. Limita al nord amb Wuustwezel, a l'oest amb Kapellen, a l'est amb Brecht, al sud-oest amb Anvers i al sud amb Schoten.

Evolució de la població

Segle

Segle XX (fins a 1976)

1977 ençà 

Municipis de la Província d'Anvers